Бюксьє́р-д'Ая́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 145 км на південь від Орлеана, 20 км на південь від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 217,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бюксьєр-д'Аяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бюксьєр-д'Аяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр